Картофелеуборочный комбайн — многофункциональный технический комплекс, предназначенный для механизированной уборки картофеля, возделываемого по интенсивной технологии, отделения клубней от ботвы картофеля, растительных и других примесей, c накоплением клубней картофеля в бункере и выгрузкой их в транспортное средство. Первые подобные машины именуемые «картофелекопатели» использовались уже в XIX веке. Первым советским картофелеуборочным комбайном был КОК-2.

Типы картофелеуборочных машин 

Навесная (также — картофелекопатель) — устанавливается на навесное устройство пропашного колёсного трактора. Основой является рама (корпус) шириной около 1 метра и длиной около 2 метров, опирающийся задней частью на пневматические колёса-ролики. В передней нижней части корпуса расположены ножи (как правило, два), направленные вперёд и под небольшим углом вниз от горизонтального положения, движущиеся вперёд-назад вдоль своей плоскости. В рабочем положении ножи входят в почву на глубину около 15-20 см и за счёт своего движения и перемещения трактора с картофелекопателем вперёд захватывают и передают слой почвы с корнеплодами вверх, на транспортёр из тонких металлических прутьев, расположенных с зазором 2-3 см. Проходя по транспортёру, частицы земли проваливаются в зазоры, а корнеплоды и ботва отделяются друг от друга и на выходе из транспортёра падают на землю и далее собираются вручную. Транспортёр и ножи приводятся от ВОМ трактора.

Прицепная машина — собственно комбайн — в основе конструкции — аналогичные картофелекопателю ножи и транспортёр, дополненные ещё несколькими средствами сепарации и очистки корнеплодов, а также бункером для них. Корпус шириной около 2 метров, длиной 4 метра, задней частью опирается на колёса (одна ось), передней — на сцепное устройство трактора. Привод рабочих органов — от ВОМ трактора. Отечественные комбайны имеют сортировочный стол — сплошную прорезиненную ленту, по которой проходят отделённые корнеплоды перед попаданием в бункер. Операторы (один или два человека) вручную выбрасывают с ленты попадающиеся части ботвы и камни, не отделённые автоматически.

Советские картофелеуборочные комбайны 
 КОК-2 (1950-ые годы)
 ККР-2 (1950-ые годы)
 КГП-2 (начало 1960-ых годов)
 К-3 (комбайн) (начало 1960-ых годов)
 ККУ-2А «Дружба» (конец 1960-ых годов)
 КСК-4-1 (1980-ые годы)
 КПК-3 «Рязанец» (1980-ые годы)

В народной культуре 
В просторечье картофелеуборочный комбайн часто называют «мацапурой». Название происходит от фамилии изобретателя сельскохозяйственной техники академика М. Е. Мацепуро.

Примечания

См. также 
Томатоуборочный комбайн

Ссылки